Policzna est le nom :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Policzna, dans le powiat de Zwoleń
 du village de Policzna, chef-lieu de cette gmina

dans la voïvodie de Podlachie
 du village de Policzna